Giuramento – promessa di mantenere un obbligo
 Giuramento – nel diritto processuale civile italiano, mezzo di prova 
 Giuramento – film del 1982 diretto da Alfonso Brescia